Kazeta má více významů:

 audiokazeta – zvukový nosič
 videokazeta – audiovizuální nosič
 kazeta (architektura) – dekorativní panel
 sada ozubených převodových koleček na jízdním kole – viz seznam součástí jízdního kola
 kazeta s inkoustem – cartridge do inkoustové tiskárny
 skříňka na skvosty či cennosti (zvláštní krabice, ozdobná krabička)
 druh obchodního balení (např. kosmetická kazeta)
 Ka-zet-a (publicistický pořad) – publicistický pořad československé televize z roku 1980

Odkazy

Reference

Externí odkazy